Chiesa di San Leone Magno – Castellana Grotte
 Chiesa di San Leone Magno – Firenze
 Chiesa di San Leone Magno – Ponteginori

Pagine correlate 
 Chiesa di San Leone